Бослоба — пасовища, розташовані далеко від селища.

Під час перебування корів на підніжному корму гурт щоденно повертався додому. Лише у випадку, якщо сусідні ділянки були засіяні, а пасовища розташовані далеко від селища, худобу виганяли в гори на довгий час — бослоба. Тут були влаштовані літні житла для пастухів. Велика рогата худоба проводила літо просто неба. Тут же проводилася переробка молока в масло і сир.

Зібране коров'яче молоко розливали в широкий дерев'яний посуд (бапнебі) і закривали плетінками. Увечері, після заходу сонця, з молока вершки знімали в особливий посуд (санагбе, сазеурі) і після їх накопичення в достатній кількості збивали масло. Для цього зібрані вершки переливали в дерев'яну олійницю (варіано), яка являє собою довгий порожнистий дерев'яний циліндр, наглухо закритий з обох кінців дерев'яними днищами.

При великій кількості молока масло збивали в олійницях іншої форми, званих в Хевсуретії чхут-брунель.

Ресурси Інтернета 
 Бослоба

Сільське господарство Грузії
Традиції
Свята